Senn est un nom propre germanique et anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1932-), professeur émérite américain d'histoire à l'Université du Wisconsin–Madison ;
  (1905-1973), footballeur américain ;
  (1972-), skateboardeur ;
  (1972 ou 1973-), designer de jeux vidéos ;
  (1983-), footballeur suisse ;
  (1949-), politicien américain ;
  (1943-), pasteur luthérien américain ;
  (1831-1884), pasteur autrichien ;
 Gilles Senn (1996-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Gustav Senn (1875-1945), botaniste suisse ;
  (1918-2007), militaire suisse ;
 Harold Archie Senn (1912-1997) botaniste canadien ;
  (1792-1870), poète suisse ;
 Johann Senn (1795-1857), poète lyrique ;
  (1984-), footballeur américain ;
 Mark Senn (1878-1951), homme politique canadien ;
  (1844-1908), chirurgien militaire américain ;
  (1926-2014), co-director de la Schweizerische Bankgesellschaft (Union de banques suisses) ;
 Paul Senn (1901-1953), photographe suisse ;
 Reinhold Senn (1936-), lugeur autrichien ;
 Ricardo Senn (1931-), coureur cycliste argentin ;
  (1871-1947), officier naval américain ;